Eschau (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Eschau (Baviera): municipi alemany de l'estat de Baviera